Brendan Schaub – ex lottatore di arti marziali miste ed ex giocatore di football americano statunitense
 Didier Schaub – critico d'arte francese naturalizzato camerunese
 Fred Schaub – calciatore tedesco
 Julius Schaub – generale tedesco
 Louis Schaub – calciatore tedesco naturalizzato austriaco
 Matt Schaub – giocatore di football americano statunitense
 Paul Schaub – calciatore svizzero